So What, est une composition jazz de Miles Davis parue pour la première fois en 1959 sur l'album Kind of Blue ;
 So What, est une chanson écrite par la chanteuse américaine Pink, Max Martin et Shellback pour son cinquième album studio Funhouse, dont il sera le premier single.